Mengman bezeichnet:

 Mengman (Menghai) (勐满镇), Großgemeinde im Kreis Menghai in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengman (Mengla) (勐满镇), Großgemeinde im Kreis Mengla in der chinesischen Provinz Yunnan